Ticha oder Tichá ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Ticha (* 1940), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Irena Tichá (* 1943), tschechische Volleyballspielerin 
 Jana Tichá (* 1965), tschechische Astronomin

Tichá steht für:
 (5757) Tichá, Asteroid des Hauptgürtels
 Tichá (Okres Nový Jičín), Ort im Okres Nový Jičín, Tschechien
 Tichá, Unterlauf des Hammerbach (Mies) in Tschechien
 Tichá, Zufluss der Maltsch in Südböhmen
 Feste Tichá, Befestigungsanlage in Dolní Dvořiště, Südböhmen